Álcool - em inglês, alcohol
Ou ainda:
Alcohol (canção de Cansei de Ser Sexy)
Alcohol (canção de Jorge Ben Jor)
Alcohol 120% - um programa de computador

Desambiguação